Voiles peut désigner :

 le pluriel du mot 
 Voiles, un des Préludes, des pièces pour piano de Claude Debussy ;
 Les Voiles, une constellation de l’hémisphère sud.